Josep Maria Cañellas (1856-1902), photographe catalan ; 
 Mateo Cañellas (1972-), athlète et homme politique espagnol ;
 Vincent Capo-Canellas (1967-), homme politique français ;
 Xavier Cañellas (1997-), coureur cycliste espagnol.